Ulmer kan syfta på

 Ulmer Münster – kyrka i Ulm, Tyskland.
 Mount Ulmer – berg i Antarktis.

Personer
 James Blood Ulmer (1940–), amerikansk gitarrist och sångare.
 Jeff Ulmer (1977–), kanadensisk ishockeyspelare.
 Sarah Ulmer (1976–), nyzeeländsk tävlingscyklist.
 Torsten Ulmer (1970–), tysk botaniker.